Roudnice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Roudnice nad Labem, Stadt im Okres Litoměřice 
Roudnice, Gemeinde im Okres Hradec Králové 
Roudnice v Krkonoších, Ortsteil der Gemeinde Jestřabí v Krkonoších, Okres Semily